Борис Розенберг:
 Розенберг, Борис Александрович (1936—2008) — учёный-химик.
 Розенберг, Борис Семёнович (род. 1962) — советский спортсмен.